Убэйн (, убэйн-танта) — пешеходный деревянный мост в Амарапуре, округ Мандалай, Мьянма. Самый длинный и самый старый мост в мире, сделанный из тика, пересекает озеро Таунтоме. Длина моста — около 1,2 км, он состоит из двух отрезков в 550 и 650 метров, расположенных друг к другу под углом примерно 150°. Мост стоит на 1086 брёвнах, некоторые из которых ныне заменены бетонными столбами. В девяти местах предусмотрены проходы под мостом для лодок) из тикового дерева. Для строительства моста использовалось дерево, оставшееся от бывшего королевского дворца в Аве.
С 1 апреля 2013 года мост охраняет смена из восьми полицейских в связи с участившимися случаями противоправных действий местных жителей по отношению к туристам.

В Книге рекордов Гиннесса в качестве самого длинного деревянного пешеходного моста указан японский мост Хорай, однако в действительности он немного короче моста Убэйн.

Примечания

Ссылки 
 Mandalay’s U Bein Bridge: Aging Teak & a Glorious Sunset на сайте legalnomads.com
 U Bein Bridge на сайте myanmars.net
 U Bein Bridge: The Longest Teak Bridge in the World на сайте myanmartravelessentials.com
 Мост У Бейн на сайте 3rdplanet.ru
Амарапура
Деревянные мосты Мьянмы
Достопримечательности Мьянмы
Пешеходные мосты Мьянмы